Машань (Цзиси) (麻山) — район городского подчинения городского округа Цзиси провинции Хэйлунцзян (КНР).
 Машань (Наньнин) (马山) — уезд городского округа Наньнин Гуанси-Чжуанского автономного района (КНР).